członek gwarectwa
 górnik mający pozwolenie na kopanie kruszcu